Суха Любов — мистецтвознавець родом з Львівщини
 Мартина Суха — словацька тенісистка

Суха — річка в Україні, права притока річки Руда
 Суха — річка в Україні, права притока Вільхівки
 Суха — село, Закарпатська область, Хустський район

Населені пункти та їхні частини
 Суха — село в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Суха — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Суха — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Суха — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Суха — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Суха — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Суха — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Суха — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Суха — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Суха — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Суха — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Суха — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві
 Суха — частина села Жонсня в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Суха — частина села Свойчани в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Суха — частина села Сомпи в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Суха — осада в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Суха — лісова осада в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Суха — річка в Словаччині, ліва притока Іпеля.

Суха — поселення в общині Шкофя Лока, Горенський регіон, Словенія

Див. також 
 Суха Балка
 Суха-Бескидзька
 Суха Долина
 Суха Журівка
 Суха Калина
 Суха Рибниця
 Суха Сура

Примітки